El XV Campeonato Mundial de Balonmano Femenino se celebró en Italia entre el 4 y el 16 de diciembre de 2001, bajo la organización de la Federación Internacional de Balonmano (IHF) y la Federación Italiana de Balonmano.

Equipos participantes

Primera fase

Grupo A

Grupo B

Grupo C

Grupo D

Fase final 

3.º / 4.º puesto

Medallero

Estadísticas

Clasificación general

Enlaces externos 
 International Handball Federation.info (en inglés)

2001
Balonmano en 2001
Deporte en Italia en 2001
Balonmano
Balonmano en Italia